Самуэ́ль ( Шмуэль "услышал Бог") — мужское имя библейского происхождения; в некоторых культурах встречается использование данного имени для бессуфиксального образования фамилии.  В русской традиции это имя имеет форму Самуил;  это имя судьи из Ветхого завета Самуила. 

Известные носители фамилии:
 Самуэль, Адольф (1824—1898) — бельгийский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Самуэль, Артур (1901—1990) — пионер в области компьютерных игр и искусственного интеллекта.
 Самуэль, Вальтер (род. 1978) — аргентинский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Интернационале».
 Самуэль, Герхард (1924—2008) — американский дирижёр и композитор германского происхождения.
 Самуэль, Моран (род. 1982) — израильская гребчиха-паралимпийка.
 Самуэль, Рафаэль (1934—1996) — британский историк-марксист, профессор истории в Университете Восточного Лондона.
 Самуэль, Сильвио (род. 1975) — профессиональный культурист.
 Самуэль, Симон (1833—1899) — немецкий учёный и врач еврейского происхождения.
 Самуэль, Ямиле (род. 1992) — нидерландская бегунья на короткие дистанции, чемпионка Европы в эстафете 4×100 метров.

См. также 
 Самуил (значения)
 Сэмюэл (значения)
 Самюэль (значения)